Sabellico (o, nella forma latina, Sabellicus) può riferirsi a:

Persone 
 Marco Antonio Sabellico, al secolo Marcantonio Cocci – storico quattrocentesco 
 Georgius Sabellicus, alias Faustus junior – sedicente mago che, a cavallo tra XV e XVI secolo, ha contribuito alla formazione della leggenda di Dottor Faust
 Antonio Sabellico (1858-1934) cantante lirico
 Jörg Sabellicus – pseudonimo (mutuato da Georgius Sabellicus) in uso da parte di un autore contemporaneo in materia di magia e occultismo

Storia e linguistica storica 
Dialetti sabellici – insieme di dialetti appartenente alle famiglia osco-umbra

Pagine correlate
Sabelli